Schiffsfunk steht für:

 Binnenschifffahrtsfunk
 Mobiler Seefunkdienst